Aquagen bezeichnet

 in der Musik die Band Aquagen (Band)
 ein Rekombinationssystem für stationäre Batterien, siehe AquaGen

Siehe auch 
 Aquagener Pruritus und Aquagene Urtikaria